Винус Уильямс — победительница соревнований.

Прошлогодняя чемпионка — София Арвидссон — защищала свой титул и дошла до четвертьфинала.

Общая информация 
Победив на данных соревнованиях Винус Уильямс прервала свою 19-месячную серию без титулов на соревнованиях ассоциации. Накануне старта мемфисского соревнования она числилась лишь 54-й ракеткой мира. Её соперница по финалу — Шахар Пеер — до этого трижды играла в финалах турниров ассоциации и трижды побеждала.

Посев 

  Шахар Пеер (Финал)
  Татьяна Головин (Отказ)  Марион Бартоли (Первый раунд)
  Саманта Стосур (Четвертьфинал, отказ)
  Николь Пратт ''(Второй раунд)

<li> Шенай Перри (Второй раунд, отказ)
<li> 'Винус Уильямс (Титул)
<li> Джилл Крейбас (Второй раунд)
<li> Ваня Кинг ''(Первый раунд)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Примечания

Ссылки 
 

Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2007